Борис Карасёв: Карасёв, Борис Борисович (род. 1973) — белорусский футболист.